Ramil Ralifowicz Zarifullin (, ur. 6 listopada 1991 w Ufie) – rosyjski skoczek narciarski pochodzący z Baszkortostanu, reprezentant klubu Łokomotiw Ufa. Medalista mistrzostw Rosji.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował we wrześniu 2009 w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie w konkursach FIS Cupu uplasował się dwukrotnie w trzeciej dziesiątce (26. i 25. lokata). W lipcu 2010 w tym samym miejscu uzyskał najlepsze wyniki w zawodach tej rangi, zajmując 8. i 16. pozycję. Cztery konkursy w Szczyrbskim Jeziorze były jedynymi w tym cyklu, w których Zarifullin punktował, w pozostałych czterech startach w FIS Cupie (styczeń 2010 w Harrachovie i październik 2010 w Einsiedeln) plasując się poza czołową trzydziestką. Ostatni start w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zanotował w październiku 2010 w Einsiedeln, gdzie w zawodach FIS Cupu był 33. pierwszego dnia, a drugiego został zdyskwalifikowany.

Zarifullin jest medalistą konkursów drużynowych mistrzostw Rosji – w zimowym czempionacie w rywalizacji tej zdobywał brązowe medale w 2009 i 2010, a w letnim srebro w 2013.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Ufie
Urodzeni w 1991